Altes Palais bezeichnet:

 Altes Palais (Berlin), Stadtpalais in Berlin 
 Altes Palais (Belgrad), Palastgebäude in Belgrad
 Altes Palais (Darmstadt), einstige Stadtresidenz
 Altes Palais (Hannover), einstiges Palais in Hannover
 Altes Palais (Schwerin), Palais in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
Siehe auch:
Alter Palast
Altes Schloss